Le nom Joseph Esposito peut concerner :
 Joseph "Diamond Joe" Esposito (1872-1928), (Politicien mafieux lors de la prohibition)
 Joseph J. Esposito (Ancien chef de la police de New York)